Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2001/2002 прошёл с 29 сентября 2001 года по 25 мая 2002 года и стал вторым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 13 команд: 8 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, магнитогорский «Металлург», занявший последнее место в Суперлиге А, а также возрождённое московское «Динамо», сургутский «Университет» (победивший в высшей лиге в предыдущем сезоне), «Химик-Автодор» из Энгельса и сильнейший клуб Казахстана — «Отрар» из Алма-Аты, выступавший без права выхода в Суперлигу А. В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Московское «Динамо» завоевало путёвку в Суперлигу А на следующий сезон.
 «Евраз» из Екатеринбурга принял участие в переходных матчах.
 «Динамо-АГУ» из Майкопа отказалось от места в Суперлиге Б и в дальнейшем выступало в высшей лиге.
 «Химик-Автодор» из Энгельса отказался от места в Суперлиге Б и в следующем сезоне выступал в первой лиге.
 «Старый Соболь» должен был вылететь в высшую лигу, но остался в числе участников Суперлиги Б.

Переходные игры

за место в Суперлиге А 
«Евраз», занявший второе место в Суперлиге Б, встретился в переходных матчах с предпоследней командой Суперлиги А, БК «Самара», в борьбе за путёвку в Суперлигу А на будущий сезон.

По итогам двух матчей «Самара» сохранила место в Суперлиге А. «Евраз», несмотря на поражение в переходных матчах, также был включён в число участников Суперлиги А.

за место в Суперлиге Б 
Команда, занявшая предпоследнее место в Суперлиге Б — «Томь-Универсал», отстаивала своё место в Суперлиге Б в матчах против второй команды высшей лиги — ТЕМП-СУМЗ из Ревды.

По итогам двух матчей «Томь-Универсал» сохранил место в Суперлиге Б. Тем не менее, по финансовым причинам «Томь-Универсал» снялся с розыгрыша Суперлиги Б следующего сезона и был расформирован.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2001/2002

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2001 год в баскетболе
2002 год в баскетболе